Seipel ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Seipel (* 1950), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Ignaz Seipel (1876–1932), österreichischer Politiker, Theologe und Prälat
 Kurt Seipel (1927–2004), österreichischer Vermessungstechniker
 Ludwig Christian Seipel (1821–1851), deutscher Marinemaler
 Susan Seipel (* 1986), australische Parakanutin
 Vitus Seipel (1650–1711), Prämonstratenser sowie Generalvikar und Weihbischof in Prag
 Wilfried Seipel (* 1944), österreichischer Ägyptologe und Historiker

Siehe auch:
 Seippel
 Seibel